Statutenlehre (auch Statutentheorie, von lateinisch: statutum „Verordnung“) steht für

	Statutenanwendungslehre, Rechtsquellenlehre des gemeinen Rechts,
	Statutenkollisionslehre, historisches Kollisionsrecht.